Дульзон:
 Дульзон, Альфред Андреевич (1937—2019) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, сын А. П. Дульзона.
 Дульзон, Андрей Петрович (1900—1973) — российский лингвист, этнограф, лауреат Государственной премией СССР, профессор ТГПИ, отец А. А. Дульзона.